

Дани сећања 

530-е пне.